Родословни дървета